Der Kanton Céret ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Céret im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Céret. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 2001, zuletzt wiedergewählt 2008, Robert Garrabe (PS).

Der Kanton war 237,31 km² groß und hatte  Einwohner (Stand ).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Ceret
Aufgelöst 2015